Schnittbild steht für:

 eine graphische Darstellungsform in Zeichnungen, siehe Schnitt (Darstellung)
 ein tomografisch aufgenommenes Bild (häufig aus dem Bereich der medizinischen Diagnostik), siehe Tomografie
 eine kurze Einstellung im Filmschnitt, die zum Abkürzen einer Szene oder zum Kaschieren von Schnittfehlern verwendet wird
 eine Fokussierhilfe in der Fotografie, siehe Schnittbildindikator

Siehe auch:

 Halbbild (Bekleidungstechnik)